Die Handball-Bundesliga 2012/13 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor DKB Handball-Bundesliga 2012/13) war die 35. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 47. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 24. August 2012 und endete mit dem letzten Spieltag am 8. Juni 2013.

18 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2013. Aufsteiger zur neuen Saison waren GWD Minden, TUSEM Essen, TV 1893 Neuhausen. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 39. Mal statt.

Deutscher Meister wurde zum 18. Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der TV Großwallstadt, der TV 1893 Neuhausen und der TUSEM Essen.

In 306 Spielen fielen mit insgesamt 17.206 Toren (ø 56,3 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 0,2 Tore weniger als in der Saison 2011/12. Dabei gab es 163 Heimsiege, 30 Unentschieden und 113 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SG Flensburg-Handewitt am 1. Spieltag mit 40:20 gegen den TUSEM Essen. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 7. Spieltag die Mannschaft des THW Kiel mit 20:39 beim TV 1893 Neuhausen. Das torreichste Spiel fand am 28. Spieltag zwischen dem HSV Hamburg und dem TUSEM Essen statt und endete 41:34. Das waren 18 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Vier Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: der SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt (jeweils 1×) sowie der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen (jeweils 16×). Torschützenkönig wurde mit 235/99 erzielten Toren Hans Lindberg vom HSV Hamburg.

Den zum 39. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des THW Kiel.

Sechs deutsche Teams traten außerdem in europäischen Wettbewerben an. Der HSV Hamburg gewann die EHF Champions League 2012/13 und die Rhein-Neckar Löwen sicherten sich den EHF Europa Pokal 2012/13.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

*Das Spiel SC Magdeburg – Frisch Auf Göppingen wurde wegen Hochwassers abgesagt und mit 2:0 Punkten und 0:0 Toren für Göppingen gewertet.

Torschützenliste

Bester 7-m-Werfer

Die Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 2012/13 gewann die Mannschaft des THW Kiel. Sie besiegte im Finale am 14. April 2013 in der O2 World in Hamburg vor 13.052 Zuschauern die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt mit 33:30 (12:16).

All-Star-Game

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Internetfernsehen der Handball-Bundesliga
 Statistiken der Handball-Bundesliga zur Saison 2012/13
 Bundesliga Männer 2012/13

2012
Handballsaison 2012/13